Сторожевка — название населённых пунктов:

Россия 
 Сторожевка — деревня в Ермишинском районе Рязанской области.
 Сторожевка — село в Татищевском районе Саратовской области.

Украина 

 Сторожевка (до 2016 г. - Калиновка) — село в Сватовском районе Луганской области.